Rosy est le nom anglais de la couleur rose vif

Rosy est le nom de famille de 
 Léon Rosy, acteur belge qui a joué au cinéma entre 1921 et 1949, 
 Maurice Rosy (1927-2013), auteur et illustrateur belge francophone de bande dessinée

Rosy est dans le titre d'œuvres : 
 Rosy : film indien de 1965, en langue Malayâlam, avec Prem Nazir, voir  Rosie (1965 film) ;
 Rosy, un thriller américain réalisé par Jess Bond et sorti en 2018 ;
 Rosy, un film documentaire français sur le voyage d'une jeune atteinte de scélorse en plaque, réalisé par Marine Barnérias et sorti en 2021 ;
 The Rosy Crucifixion, trilogie en trois romans de Henry Miller (1891 - 1980) ;
 Freshly-Picked Tingle's Rosy Rupeeland, jeu vidéo sorti en 2006 ;
 The Romance of Rosy Ridge, film de 1947 dont l'intrigue se passe durant la Guerre de Sécession ;
 Rosy la Bourrasque, film italo-franco-allemand sorti en 1980.

Rosy est le prénom de 
 Rosy Armen, chanteuse française
 Rosy Bindi (née en 1951), femme politique italienne.
 Rosy Ocampo (née en 1959), productrice de télévision mexicaine
 Rosy Varte (1923 ou 1927-2012), actrice française
 Voir aussi 

Rosy est une marque de corsetterie/lingerie française appartenant à Wolf Lingerie

Rosy est un lieu
 Rosy est un village de la voïvodie de Lublin en Pologne
 Rosy est un secteur non constitué en municipalité dans le Minnesota aux États-Unis

Articles connexes

Notes 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom